Віта́лій Іва́нович Касі́нов — голова правління Стахановського вагонзаводу (СВЗ). Промисловець 2011 року, Заслужений машинобудівник України, кандидат економічних наук.

Касінов очолив вагонозавод у 2004 року. За всю історію свого існування в 2010 році СВЗ вийшов на рекордні показники у виробничій та соціальній сферах діяльності.

24 березня 2012 під час 16. урочистої церемонії вручення загальнонаціональної премії «Людина року — 2011» серед трьох лауреатів Касінов В. І. став володарем престижного титулу «Промисловець року».

Керівники підприємств
Заслужені машинобудівники України